

Біла Холуниця — річка в Кіровській області, ліва притока Вятки
 Біла Холуниця — місто, районний центр Кіровської області

Див. також 
 Чорна Холуниця